est un mot anglais signifiant « nageoire ». Il peut faire référence à :

Cinéma 
 Flipper, film américain de James B. Clark sorti en 1963 ;
 Flipper, film américain d'Alan Shapiro sorti en 1996.

Littérature 
 Flipper, 1973, second roman de Haruki Murakami.

Musique 
 , groupe punk de San Francisco.

Télévision 
 , titre original de  le dauphin, série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , titre original des Nouvelles Aventures de Flipper le dauphin, série télévisée américaine diffusée du  au  en Syndication, puis sur Pax.

Autre 

 , jeu d'arcade à monnayeur.